Я́мпольский район:

 Ямпольский район — район в Винницкой области Украины; административный центр — г. Ямполь.
 Ямпольский район — район в Сумской области Украины; административный центр — пгт Ямполь.